Mistrzostwa Republiki Południowej Afryki w Lekkoatletyce 2013 – zawody lekkoatletyczne, które odbyły się 12 i 13 kwietnia w Stellenbosch.

Rezultaty

Bibliografia  
 

2013 w lekkoatletyce
2013 w Południowej Afryce
2013